Джон Ф. Кеннеди () — второй американский авианосец класса Джеральд Р. Форд, новейшего класса атомных авианосцев ВМФ США. Назван в честь 35-го президента Соединенных Штатов Джона Ф. Кеннеди в знак его заслуг перед нацией во время службы на флоте и в правительстве.

Названия 
1.Барри М. Голдуотер — Джон Шадегг предложил назвать либо CVN-79, либо последующий CVN-80 в честь Барри М. Голдуотера. Предложения было отклонено.

2.Джон Ф. Кеннеди — Секретарь военно-морского флота США Рэй Мейбус объявил, что следующий авианосец класса Джеральд Р. Форд будет называться «Джон Ф. Кеннеди».

Строительство 
С 15 января 2009 года, Huntington Ingalls Industries и Northrop Grumman Shipbuilding заключила контракт на сумму $ 374 миллионов долларов для проектных работ и подготовки строительной для «Джона Ф. Кеннеди». 30 сентября 2010 года, Northrop Grumman объявила о том, что ведется подготовка к началу строительства. Впервые резка стали состоялась 25 февраля 2011 года. Киль авианосца был заложен в штате Вирджиния, 22 августа 2015 году. С 30 апреля 2018 года, Huntington Ingalls Industries объявила, что авианосец готов на 75 процентов. 29 Октября 2019 года, состоялся спуск авианосца на воду. Корабль был крещен 7 декабря 2019 года. Авианосец Джон Ф. Кеннеди первоначально планировалось завершить в 2018 году. Но работы были продлены до 2020—2021 года. Передача корабля флоту планируется на 2022 год, а ввод в военную эксплуатацию — на 2024 год.

См. также 
 Авианосец
 Авианосный флот США
 Список авианесущих кораблей
 Джон Фицджеральд Кеннеди
 Авианосная ударная группа ВМС США

Ссылки 
 https://www.navy.mil/submit/display.asp?story_id=60686*
 https://www.navy.mil/submit/display.asp?story_id=111073
 https://www.navytimes.com/news/your-navy/2019/05/30/how-the-uss-john-f-kennedy-got-her-island/
 https://newsroom.huntingtoningalls.com/releases/aircraft-carrier-jfk-christened
 https://newsroom.huntingtoningalls.com/releases/dry-dock-flooded-aircraft-carrier-jfk-cvn79
 https://fas.org/sgp/crs/weapons/RS20643.pdf
 http://bastion-karpenko.ru/cvn-78/ 

Авианосцы типа «Джеральд Р. Форд»